Oesjakov (eiland) - Russisch eiland in de Noordelijke IJszee
 Fjodor Oesjakov - Russisch admiraal
 Medaille van Oesjakov - Russische marine-onderscheiding, vernoemd naar de admiraal
 Orde van Oesjakov - Russische marine-onderscheiding, vernoemd naar de admiraal
 Fjodor Oesjakovkathedraal - kathedraal in de Russische stad Saransk, vernoemd naar de admiraal
 Admiraal Oesjakov, Russische speelfilm uit 1953 over het werk van de admiraal
 Georgi Oesjakov -  Sovjet-Russisch geograaf en poolonderzoeker
 Joeri Oesjakov - Sovjet-Russisch basketballer
 Serhi Oesjakov - Oekraïens wielrenner